Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1977/78 war die elfte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. September 1977 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 21. Juni 1978 mit dem 26. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde im Gegensatz zur Vorsaison von einer dreigleisigen wieder in eine zweigleisige Liga reduziert. Erst in der Vorsaison war die bisher zweigleisig ausgetragene Liga in eine dreigleisige erweitert wurden. Für die drei Aufsteiger der Vorsaison kamen die zwei Zweitligaabsteiger hinzu. Für acht Absteiger in die regionale Amateurliga kamen währenddessen durch das Fehlen von Aufsteigern aus dieser Liga keine Mannschaften hinzu. So nahm die Gesamtmannschaftszahl im Vergleich zur Vorsaison um sieben Teams ab. Die beiden Gruppen wurden wieder als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet und mit zwölf bzw. 13 Teams konzipiert. Beide Tabellenersten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die drei Letztplatzierten der Gruppen Rot und Weiß in die regionale Amateurliga abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 21 Mannschaften die zwei Absteiger aus der 2. Lig Malatyaspor und Çorumspor, die zwei Neulinge Ülküspor und Hacettepe GK hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der neugeschaffenen Liga teilnehmen.

Edirnespor (Gruppe Rot) und Sebat Gençlik SK (Gruppe Weiß) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Edirnespor nach neunjähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Sebat Gençlik SK die erste Teilnahme seiner Vereinsgeschichten an der 2. Lig.

Zum Saisonende stiegen aus der Roten Gruppe Ülküspor, Ceyhanspor, Kasımpaşa Istanbul und aus der Weißen Gruppe Kütahyaspor, Adalet SK und Hacettepe GK in die 3. Lig ab.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1977/78 auf mackolik.com (türkisch)

1977/78
Fußballsaison 1977/78